lichtgewicht (materiaal), een belangrijke eigenschap van bepaalde metaalsoorten als ijzer en aluminium of van kunststoffen als polyester
 lichtgewicht (gewichtsklasse), de lichtste van de vijf gewichtsklassen in de Ultimate Fighting Championship voor boksers van 66 tot 70 kg.
 Light-weight process, een techniek om multitasking op een computer te realiseren, onder gebruikt in de Linuxkernel.
 een eigenschap van producten als mountainbikes.